Red Eléctrica de  España (REE) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Madrid, das als der nationale Übertragungsnetzbetreiber in Spanien für den Betrieb des elektrischen Höchstspannungsnetzes zuständig ist. REE wurde 1985 gegründet und war weltweit das erste Unternehmen, dessen Geschäftsbereich ausschließlich aus dem Energietransport bestand. Hauptaktionär mit 20 % ist staatliche Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

REE besitzt mit über 43.800 km Leitungslänge und rund 5.500 Umspannstationen den größten Teil des spanischen Hochspannungsnetzes (Stand 2017). 

Zudem ist das Unternehmen unter anderem in Peru und Chile aktiv.  

Die Telekommunikationstochter Albura mit ca. 7.500 Kilometern Glasfaserkabel wurde im Jahre 2005 für 61,5 Mio. Euro von der T-Online International (jetzt: Deutsche Telekom) vom Energiekonzern Red Eléctrica de España S.A. übernommen.

Weblinks 
 Homepage des Unternehmens

Einzelnachweise 

Übertragungsnetzbetreiber
Unternehmen im IBEX 35
Unternehmen im IBEX Top Dividendo
Unternehmen (Madrid)
Gegründet 1985